WME — эквивалент EUR на Е-кошельках в Webmoney, смотри Webmoney#Эквиваленты валюты
 Wme — Wintermute Engine
 WME — Windows Media Encoder
 WME — Wireless Multimedia Extensions